Lugardon ist der Name zweier Schweizer Historienmaler

 Albert Lugardon (1827–1909), der Sohn
 Jean-Léonard Lugardon (1801–1884), der Vater